Egri FC – węgierski klub piłkarski z siedzibą w mieście Eger. W sezonie 2012/2013 klub uczestniczy w rozgrywkach Nemzeti Bajnokság I.

Historia

Chronologia nazw 
Egri Dózsa SE
 1953: Egri Dózsa
 1957-1960 klub zawiesił swoją działalność.
 1960: Honvéd Dobó SE
 1961: Egri Dózsa

Egri Vasas SE
 1951: Egri Vasas
 1960: Bervai Vasas
 1958: Eger SC
 1959: Egri Vasas

FC Eger
 1977: Eger Sportegyesület (SE) (powstaje w wyniku fuzji: Egri Dózsa SE, Egri Vasas SE, Egri Volán i Egri Kinizsi SE) 
 1994: Futball Club (FC) Eger

Egri FC
 2005: Eger FC
 2010: Egri FC

Kadra 2013/2014

Bibliografia 
 Profil klubu na MagyarFutball.hu 
 Profil klubu na MagyarFutball.hu 
 Profil klubu na MagyarFutball.hu 
 Profil klubu na MagyarFutball.hu 
 Profil klubu na MagyarFutball.hu 

Węgierskie kluby piłkarskie
Eger
Kluby piłkarskie założone w 1907